Песковатское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Песковатское сельское поселение — входит в Городищенский район
 Песковатское сельское поселение — входит в Дубовский район

Тульская область
 Песковатское сельское поселение — входит в Суворовский район